Doose ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Doose (* 1979), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Helmuth Doose (* 1947), deutscher Krankenkassenfunktionär
 Hermann Doose (1927–2018), deutscher Kinderneurologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Dohse
 Doose-Syndrom, eine Epilepsieform
 Dose (Begriffsklärung)